Niemcy:
 Altenhausen – dzielnica miasta Freising
 Altenhausen – dzielnica miasta Schwäbisch Hall
 Altenhausen – gmina w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Börde